Denumirea de Hrabrovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Hrabrovo, un sat în comuna Balcik, regiunea Dobrici;
 Hrabrovo, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.